Милован Филиповић је име и презиме следећих људи:

 Милован Филиповић (1952), српски композитор
 Милован Филиповић (1975), српски позоришни телевизијски и филмски глумац, стални члан Српског народног позоришта
 Милован Филиповић (1996), српски фудбалер